Kosowe Pole – kotlina w Kosowie, miejsce wielu bitew
 Kosowe Pole – miasto w Kosowie
 Kosowe Pole – gmina w Kosowie